Saljuttja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Saljuttja (Ratne), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne
 Saljuttja (Stara Wyschiwka), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka